Carpine ima više značenja:
 Carpine, Avellino
 Carpine, Frosinone